Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Tumlaren :
 Le , un sous-marin lancé en 1914.
 Le , un sous-marin lancé en 1940.

Notes et références